Династія Вадіяр — індійська династія правителів Майсуру від 1399 до 1761 та від 1799 до 1947 року.
 Крішнараджа Вадіяр III (14 липня 1794 — 27 березня 1868) (каннада ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್) — магараджа Майсуру. 
 Камараджендра Вадіяр X (22 лютого 1863 — 28 грудня 1894) — магараджа Майсуру від 1868 до 1894 року. 
 Джаякамараджа Вадіяр (18 липня 1919 –23 вересня 1974) — останній магараджа Майсуру, видатний філософ, музикознавець, мислитель і філантроп.
 Крішнараджа Вадіяр II (каннада ಇಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್; 1728 — 25 квітня 1766) — титулярний правитель Майсуру від 1734 до 1766 року. 
 Крішна Раджа Вадіяр IV (каннада ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್; 4 червня 1884 — 3 серпня 1940) — правитель Майсуру від 1894 до своєї смерті 1940 року.